

Асиввож — річка у Республіці Комі, права притока Мартюра
 Асиввож — річка у Республіці Комі, ліва притока Лун-Вожпала